Niederwil kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Niederwil, Zürich, ort, Bezirk Andelfingen, 
 Niederwil, Solothurn, ort, Bezirk Lebern, 
 Niederwil, Aargau, ort och kommun, Bezirk Bremgarten,